Valley of the Dolls bezeichnet:

 einen Roman von Jacqueline Susann, siehe Das Tal der Puppen (Roman)
 eine Verfilmung des Romans von 1967, siehe Das Tal der Puppen
 einen Song von Marina and the Diamonds auf deren Album Electra Heart

Siehe auch:
 Beyond the Valley of the Dolls, Originaltitel des Films Blumen ohne Duft